

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Jesiona – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kolsko 
 Jesiona – część wsi Toporów w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wierzchlas  
 Jesiona – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów

Zobacz też 
 Jesionka